Sarik steht für:

 den Nachnamen von Péter Sárik
 osmanisch bzw. türkisch Sarık (Turban)